KCN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chernofski (Stati Uniti)
 Formula chimica del cianuro di potassio.